Кубок маршала Тито 1979/1980 () — 32-й розыгрыш Кубка Югославии по футболу.

Первый раунд

Второй раунд

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Первый матч

Ответный матч

Ссылки 
Статистика на rsssf.com 

1979/1980
Спорт в Югославии в 1979 году
Спорт в Югославии в 1980 году
Югославия